Дмитрий Владимирович Багров (; ) — украинский, российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Днепр-75» Днепропетровск. В сезонах 1994 и 1995 провёл шесть матчей во второй российской лиге за «Орехово». В сезоне 1994/95 сыграл 22 матча в чемпионате Белоруссии за «Шахтёр» Солигорск и по одному матчу в третьей лиге за «Гранит» Микашевичи и «Оресу» Любань. В 1996 году играл за российские любительские клубы «Авангард» Электросталь и «Спартак» Луховицы, в следующем сезоне выступал за «Спартак» в третьей лиге. Сезоны 1997/98 — 1988/99 провёл во второй украинской лиге в составе «Металлурга» Новомосковск. С 2000 года — игрок клубов низших лиг Германии.

Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Любань»
Игроки ФК «Луховицы»
Игроки ФК «Металлург» Новомосковск